Twice peut désigner : 

Twice : un groupe de K-pop
Twice : un fanzine français.